LaBauleTV est la première Web TV de La Baule et de la presqu'île guérandaise.

Contenu 
Le programme de La Baule TV se compose essentiellement de reportages, de programmes courts et originaux traitant de toute la vie de la presqu'île Guérandaise.

Histoire 
La Baule TV est née en  avec une volonté d'animer les lieux publics d'attente de la Baule et de la Presquîle Guérandaise.

La Baule TV cesse son activité en 2010 et revient en 2014. La Baule TV est très présente sur les réseaux sociaux. La chaîne Youtube de LaBaule TV totalise plus de  vues.

Notes et références

Lien externe 
 site officiel

Chaîne de télévision locale en Loire-Atlantique
Web TV
Média à La Baule-Escoublac